Rio Sao Bento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Maranhão), 
 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -21,98, long -53,78), 
 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -21,05, long -54,93), 
 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais), 
 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Rio São Bento (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 

Robotskapade Brasilienförgreningar